Jasienok () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji

Miejscowości 
 Jasienok – chutor w obwodzie briańskim
 Jasienok – wieś w obwodzie kałuskim
 Jasienok – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Jasienok – wieś w obwodzie lipieckim
 Jasienok – wieś w obwodzie riazańskim
 Jasienok – wieś w obwodzie smoleńskim

Rzeki 
 Jasienok – dopływ Żyzdry w dorzeczu Oki
 Jasienok – dopływ Żylowki w obwodzie tulskim
 Jasienok – dopływ rzeki Bystraja Sosna w obwodach orłowskim i lipieckim

Także 
 Jasienok – dolina w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Jasienok – potok, dopływ potoku Štiavnicka w Niżnych Tatrach na Słowacji

Strony ujednoznaczniające